Existem vários Palacio de los Deportes espalhados pelo mundo:

 Palacio de los Deportes da cidade do México, México.
 Palacio de los Deportes de Barcelona, na Catalunha, Espanha
 Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, na Comunidade de Madrid, Espanha.
 Palacio de los Deportes de La Rioja, em Logroño, Espanha.
 Palacio de Deportes de Santander, na Cantabria, Espanha.

Desambiguação